Kodak EasyShare C643 — цифровой фотоаппарат компании Kodak, выпускавшийся с 2006 года. Предназначен для любительской фото- и видеосъёмки.

Анонсирован 17 февраля 2006 года.

Технические характеристики 
 Корпус и оправа объектива пластмассовые, резьба штативного гнезда 1/4 дюйма.
 Объектив — трансфокатор «Kodak Retinar» f/2,7 — f/4,9 (оптическое увеличение 3×). Эквивалентное фокусное расстояние 36-108 мм.
 Цифровое увеличение 5×.
 Макросъёмка: минимальное расстояние от объектива до объекта съёмки 13 см.
 Фокусировка: автоматическая (постоянно работающий следящий автофокус).
 Экран — 2,4 дюймовый TFT-дисплей, 130 тыс. пикселей, с регулировкой яркости.
 Видоискатель оптический, с переменным увеличением окуляра (увеличение изменяется синхронно с изменением фокусного расстояния объектива).
 Режимы отработки экспозиции: автоматический, 13 сюжетных программ.
 Экспокоррекция ± 2 EV с шагом 1/3 EV.
 Встроенная память 32 МВ
 Запись кадров в формате JPEG.
 Максимальное разрешение фото 2848×2134.
 Запись видео с монофоническим звуком в формате MOV, частота 30 кадров в сек.
 Максимальное разрешение видео 640×480.
 Видеовыход NTSC или PAL, аудиовыход.
 Встроенная фотовспышка с диапазоном работы от 0,6 до 3,6 метров с тремя уровнями мощности. Режимы работы: автоматический, подавление «эффекта красных глаз», принудительная, отключена. Синхроконтакт для внешних вспышек отсутствует.
 Меню настроек:
 Видеовыход (NTSC или PAL).
 Язык (английский, китайский или русский).
 Время и дата.
 Звук затвора (вкл/выкл), выбор мелодии (в том числе для остальных операций).
 Регулировка яркости экрана.
 Эффекты изображения: чёрно-белое изображение, сепия.
 Работа с файлами: копирование с встроенной памяти на SD/MMC, изменение размеров изображения, удаление, форматирование карты памяти, предотвращение случайного стирания. Воспроизведение одновременно шести изображений, увеличение части неподвижного изображения, вращение изображения, последовательное воспроизведение изображений (слайд-шоу), просмотр изображений на экране телевизора.
 Автоматическое отключение после трёх минут бездействия (максимальное время).
 Электронный автоспуск с задержкой 2 или 10 сек.
 Возможность подключения внешнего блока питания.

Комплектация 
 Цифровой фотоаппарат «Kodak EasyShare C643», аудио-видео кабель, два элемента АА, кабель USB, темляк, CD-ROM, инструкция по эксплуатации, приспособление для крепления к док-станции (фотопринтеру фирмы Kodak).

Ссылки 
 Технические характеристики камеры «Kodak EasyShare C643»
 Обзор фотоаппарата «Kodak EasyShare C643»

Компактные фотоаппараты Kodak
Фотоаппараты, появившиеся в 2006 году